Close-up ou close up peut désigner :

 Magie rapprochée
 Close-up (film)
 Gros plan (cadrage)